

Astronomia
 482 Petrina – asteroide della fascia principale

Persone
 Debora Petrina – cantautrice, pianista e compositrice italiana
 Mario Petrina – giornalista italiano
 Nicola Petrina – sindacalista e politico italiano
 Stipe Petrina – politico croato